Pentozy:
 aldopentozy:
 arabinoza, 
 ksyloza, 
 liksoza, 
 ryboza, 
 ketopentozy:
 ksyluloza, 
 rybuloza,